Аццоли́но () — итальянская фамилия и имя.

Известные носители 
 Аццолино, Дечио (младший) (1623 – 1689) —  итальянский куриальный кардинал.
  (1549 — 1587) — итальянский кардинал.
  (1671 — 1755) — итальянский музыкант и композитор.